Esta é a lista de estrelas notáveis na constelação de Boötes, listadas por luminosidade decrescente. O genitivo das estrelas nesta constelação é Boötis. Portanto, η Boo é Eta Boötis.

Veja também 
 Listas de estrelas por constelação

 
 
 
 
 
 
 

 
Boötes